El Torneig d'Halle 2022, oficialment conegut com a Terra Wortmann Open 2022, és una competició tennística disputada sobre pista de gespa que pertany a les sèries 500 del circuit ATP masculí. La 29a edició del torneig es va celebrar entre l'11 i el 19 de juny de 2022 a l'OWL Arena de Halle, Rin del Nord-Westfàlia, Alemanya.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2022
ATP Tour 2022